Een verkeersweg:
 N600 (België), naam gewijzigd in N617e (België)
 N600 (Frankrijk)